Фитна () – изкушение; онова, което отклонява от истината. В исторически план има смисъла на „междуособица“, „гражданска война“. С понятието се обозначава поредица от размирни събития в епохата на ранния ислям, довели до разцепление в ислямската общност – уммата.

 Първа фитна (656 – 661) – гражданска война в Арабския халифат между Али и Аиша, а по-късно между Али и хариджитите. Води до установяване на Омаядския халифат и слага начало на разделението на мюсюлманите на хариджити, сунити и шиити.
 Втора фитна (680 – 692) – гражданска война между династията на Омаядите и привържениците на Али и неговите деца.
 Трета фитна (744 – 750) – антиомаядска революция на Абасидите.
 Четвърта фитна (809 – 827) – гражданска война между братята ал-Амин и ал-Мамун от династията на Абасидите.
 Фитна в Андалус (1009 – 1031) – гражданска война, допринесла до ликвидирането на Кордовския халифат.

Източници 

Ислям
Граждански войни